Самсун — турецкий топоним. Может означать:

 Самсун — город на севере Турции, административный центр илa Самсун.
 Самсун (ил) — ил на севере Турции.
 Самсун (хребет) — горный хребет в Турции.